These Days ("questi giorni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 These Days – canzone di Jackson Browne, incisa per la prima volta da Nico per l'album Chelsea Girl del 1967, e successivamente da Jackson Browne per l'album For Everyman del 1973
 These Days – traccia dell'album Lifes Rich Pageant degli R.E.M. del 1986
 These Days – album dei Bon Jovi del 1995
 These Days – canzone dei Bon Jovi del 1996, estratta come singolo dall'album omonimo
 These Days – singolo di Nate Dogg del 1997
 These Days – singolo delle Bardot del 2000
 These Days – singolo di Jennifer Paige del 2001, dall'album Positively Somewhere
 These Days – traccia dell'album Lickin' on Both Sides dei Mis-Teeq del 2001
 These Days – traccia dell'album Houston: We Have a Drinking Problem dei Bad Astronaut del 2002
 These Days – singolo degli Alien Ant Farm del 2003, dall'album truANT
 These Days – singolo di Rhymefest del 2005
 These Days – traccia dell'album Joyful di Ayo del 2006
 These Days – traccia dell'album 3 Doors Down dei 3 Doors Down del 2008
 These Days – singolo dei Foo Fighters del 2011
 These Days – album degli M+A del 2013
 These Days... – album di Ab-Soul del 2014
 These Days – singolo dei Take That del 2014
 These Days – singolo dei Rudimental del 2018